El Camí dels Nans (en èlfic Men-I-Naugrim) també anomenat Vell Camí del Bosc, en l'univers fictici creat per J. R. R. Tolkien és un camí que es troba a unes quaranta milles al sud de Carrock i que travessa el Bosc Llobregós i l'Ànduin cap a Rhovànion.

Història 
En l'època en què el mal no havia envaït el Bosc Verd, aquest camí era la via de comunicació principal entre les Muntanyes Boiroses i les Terres de l'Est. Construït durant la Primera Edat, es creia que comunicava, originàriament, Mòria amb totes les possessions nanes de l'est i nord del Bosc Verd.

Durant la Segona Edat comunicà Imladris, pel Pas Alt, després de deixar el Gual Vell, que creuava l'Ànduin, amb l'Est. Molt emprat a la Primera, Segona i part de la Tercera Edat (fins que Sàuron envaí el Bosc Llobregós) per elfs silvans, homes i nans, que comerciaven amb els homes d'Èsgaroth i els homes del nord. Corria d'oest a est, gairebé en línia recta, per quasi dues-centes milles i es calcula que arribava fins als Turons de Ferro, creuant el Cèlduin per un pont construït pels nans, el qual ja havia desaparegut a la Tercera Edat.

A finals de la Segona Edat els exèrcits de l'Última Aliança empraren el camí per enfrontar-se a Sàuron a Dàgorlad i creuaren l'Ànduin per un pont de pedra que es creu que van construir els nans durant la Primera Edat per comunicar llurs possessions septentrionals amb les meridionals.

Quan els orcs s'apoderaren de les Muntanyes Boiroses i Sàuron adoptà la identitat del Nigromant ocupant Dol Guldur, i per consegüent portant el mal al Gran Bosc, aquest camí fou pràcticament abandonat.

Referències 

Geografia de la Terra Mitjana